Алькала-де-Гуадаира () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Алькорес. Занимает площадь 287 км². Население — 71 740 человек (на 2010 год). Расстояние — 16 км до административного центра провинции.

Фотографии

Персоналии 
 Монтуфар, Хуан Пио де (1758—1818) — государственный и политический деятель периода борьбы за независимости от Испании в Латинской Америке, президент Верховной хунты, первого в Латинской Америке независимого от Испании правительства.

Население

Города-побратимы 
 Дарем, Англия (1994)

 Кестамбер, Франция (1983)

 Штур, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
 Diario Digital 'deguadaíra'
 E-Alcala: noticias y foro sobre Alcalá de Guadaíra
 Alcalá y Comarca Los Alcores Noticias
 Alcalá de Guadaíra
 Información de Alcalá de Guadaíra
 AlcalayGuadaira.com, Información 24 horas
 I.E.S. Albero

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи